Alexander Wassiljew ist der Familienname folgender Personen:

* Alexander Wassiljew (Leichtathlet) (* 1961), russischer Hürdenläufer
 Alexander Wassiljew (Boxer) (* 1972), russischer Boxer
 Alexander Wassiljew (Trainer), russischer Skisprungtrainer 

 Alexander Igorewitsch Wassiljew (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Alexander Nikolajewitsch Wassiljew (* 1982), russischer Politiker
 Alexander Wassiljewitsch Wassiljew (1853–1929), russischer Mathematiker